Athene steht für:
 Athene, ionische Namensform der Göttin des Krieges, des Handwerks und der Handarbeit in der griechischen Mythologie
 Athene, wissenschaftlicher Name der Eulengattung Steinkäuze
 (881) Athene, nach der griechischen Göttin benannter Asteroid

ATHENE steht für:
Athene (Forschungszentrum), Nationales Forschungszentrum für angewandte IT-Sicherheit ATHENE

Siehe auch:
 Athena (Begriffsklärung)
 Atene